Christian de Chalonge (né 1937), réalisateur français
 Daniel Chalonge (1895–1977), astronome et astrophysicien français
 (2040) Chalonge, un astéroïde de la ceinture principale
 Chalonge (cratère), un cratère lunaire